Tyrmand ist der Familienname folgender Personen:

 Eta Tyrmand (1917–2008), weißrussische Komponistin, Pianistin und Hochschullehrerin
 Leopold Tyrmand (1920–1985), polnischer Schriftsteller, Publizist und Jazz-Enthusiast